Miejscowości w USA:
 Turtle River – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
Gminy w USA:
 Turtle River (ang. Turtle River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Turtle River (ang. Turtle River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks